Artesia (Californië), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Californië
Artesia (Mississippi), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Mississippi
Artesia (New Mexico), een plaats (city) in de Amerikaanse staat New Mexico
Artesia (spoorwegmaatschappij), Frans-Italiaanse spoorwegmaatschappij
Artesia (geslacht), een vlokreeftengeslacht uit de familie van de Artesiidae
Artesia Banking Corporation, financiële groep grotendeels in handen van Groep Arco